CSS kan syfta på:

 CSS – Cascading Style Sheets, stilmallar för layout av XML- och HTML-dokument, främst avsedda för internet
 CSS – ett forskningsprogram för att upptäcka jordnära asteroider, se Catalina Sky Survey
 CSS – ett krypteringssystem, se Content Scrambling System
 CSS – ett brasilianskt indierockband, se Cansei de Ser Sexy
 CSS Virginia – det första ångdrivna pansarklädda krigsfartyget i Konfederationens flotta
 CSS Zen Garden – webbplats med inriktning på webbdesign med CSS